Ulica Jana Pawła II – popularna nazwa ulic w Polsce;
 Aleja Jana Pawła II w Białymstoku
 Ulica Jana Pawła II w Bolesławcu
 Ulica Jana Pawła II w Brzegu
 Aleja Jana Pawła II w Bydgoszczy
 Aleja Jana Pawła II w Częstochowie
 Aleja Jana Pawła II w Gdańsku
 Aleja Jana Pawła II w Tychach 
 Ulica Jana Pawła II w Grudziądzu
 Aleja Jana Pawła II w Iławie
 Ulica Jana Pawła II w Jankowicach
 Ulica Jana Pawła II w Jaśle
 Aleja Jana Pawła II w Kole
 Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
 Ulica Jana Pawła II w Koninie
 Aleja Jana Pawła II w Krakowie
 Aleja Jana Pawła II w Krośnie
 Ulica Jana Pawła II w Lublinie
 Aleja Jana Pawła II w Łodzi
 Ulica Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim
 Aleja Jana Pawła II w Pile
 Ulica Jana Pawła II w Poznaniu
 Ulica Jana Pawła II w Radomiu
 Ulica Jana Pawła II w Rzeszowie
 Ulica Jana Pawła II w Sanoku
 Ulica Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich
 Aleje Jana Pawła II w Stalowej Woli
 Aleja Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim
 Aleja Papieża Jana Pawła II w Szczecinie
 Aleja Jana Pawła II w Toruniu
 Aleja Jana Pawła II w Warszawie
 Ulica Jana Pawła II w Warszawie
 Ulica Jana Pawła II w Węgrowie
 Ulica Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim
 Aleje Jana Pawła II w Zamościu
 Ulica Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze
Inne:
 Rondo Jana Pawła II w Konstancinie-Jeziornie
 Rondo Jana Pawła II w Leżajsku
 Wzgórze Jana Pawła II w Luboniu

Przypisy 

Ulice i place nazwane imieniem Jana Pawła II
Jan Paweł